Die Serie B 2013/14 ist die 82. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Herren. Sie begann am 23. August 2013 und wird am 31. Mai 2014 mit dem 42. und letzten Spieltag enden.

Es nehmen 22 Mannschaften an der Meisterschaft teil, von denen die zwei erstplatzierten in die Serie A aufsteigen und die dritt- bis achtplatzierten Mannschaften den dritten Aufsteiger über die Play-Offs um den Aufstieg ermitteln. Die drei letztplatzierten Mannschaften steigen in die Lega Pro Prima Divisione ab, die zwei Mannschaften auf den Rängen 18 und 19 treten in den Play-Offs um den Klassenerhalt an.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2013/14 qualifizierten sich die drei schlechtesten Mannschaften der vorherigen Erstligasaison (Serie A 2012/13), die drei Mannschaften, die in den vorherigen Play-Offs um den Aufstieg (Play-Off-Spiele um den Aufstieg 2013) unterlagen, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis 18 der vorherigen Saison (Serie B 2012/13), die beiden Meister der Gruppen A und B der vorherigen Drittligasaison (Lega Pro Prima Divisione 2012/13) sowie die beiden Sieger der vorherigen Drittliga-Play-Offs um den Aufstieg. Zu diesen Mannschaften gehören:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle

Play-Offs

Aufstiegs-Play-Offs 
Der 3.- und 4.-Platzierte der Serie B sind für die Halbfinals der Aufstiegs-Play-Offs gesetzt und treffen dort auf die Sieger der Vorrunde. Diese werden zwischen dem Sechsten und Siebten sowie dem Fünften und Achten ermittelt. In der Vorrunde werden Einzelpartien gespielt, im Halbfinale und dem Finale werden Hin- und Rückspiele ausgetragen. Bei einem unentschiedenen Spielstand aus beiden Partien entscheidet nicht die Auswärtstorregel, sondern der höhere Tabellenplatz. Der Gewinner eines Spiels ist fett geschrieben.

Vorrunde

|}

Halbfinale

|}

|}

Finale

|}

Übersicht

Abstiegs-Play-Offs 
Der 18. und 19. der Serie B treffen in den Abstiegs-Play-Offs aufeinander und spielen den letzten Nichtabstiegsplatz untereinander aus. Es werden ein Hin- und Rückspiel ausgetragen. Bei einem unentschiedenen Spielstand aus beiden Partien entscheidet nicht die Auswärtstorregel, sondern der höhere Tabellenplatz. Der Gewinner eines Spiels ist fett geschrieben.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach der zugelassenen Höchstkapazität geordnet. Insgesamt haben die 22 Stadien eine Kapazität von 420.888 Plätzen, was einer durchschnittlichen Kapazität von etwa 19.131 Plätzen entspricht.

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind alle Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

Wissenswertes 
 Die Aufsteiger Trapani Calcio, Carpi FC und US Latina spielten zuvor noch nie in der Serie B. Sie sind damit die Vereine Nummer 138, 139 und 140, die sich für die zweithöchste Spielklasse im italienischen Fußball qualifizieren konnten.

Verweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Serie B (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2013/14
 Ewige Tabelle der Serie B
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A 2013/14
 Serie B

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14